Márcio Araújo (ator)
 Márcio Araújo (treinador de futebol)
 Márcio Araújo (voleibolista de praia)
 Márcio Greyck, cantor e compositor brasileiro
 Márcio Luiz Silva Lopes Santos Souza, goleiro brasileiro
 Márcio Rezende de Freitas, árbitro de futebol
 Márcio Santos, futebolista brasileiro, defendeu a Seleção

Desambiguações de antropônimos